El morró o anagall (Anagallis arvensis) és una planta menuda de la família de les primulàcies, que presenta petites flors taronges o blaves. Rep els noms populars de morrons, morró blau, morró vermell, borrissol, picapoll o tinya. Estudis recents de biologia molecular indiquen que tot el gènere Anagallis hauria d'incloure's en la família Myrsinaceae.

És molt comuna en tota Europa i és generalment considerada una mala herba.

Les tiges fan aproximadament 45 cm de llargada i s'estenen pel sòl. Les fulles sèssils creixen oposades. Les petites flors taronja creixen des de primavera fins a tardor.

La subespècie A. arvensis ssp. foemina té les flors blaves. Molts botànics la consideren una espècie a part, anomenada Anagallis foemina.

Galeria d'imatges

Notes

Enllaços externs 

  Herbari Virtual de les Illes Balears

Males herbes
Plantes medicinals ericals